

Оріхово — село, Бурлинський район, Алтайський край
 Оріхово — присілок, Гагарінський район, Смоленська область
 Оріхово — присілок, Дебьоський район, Удмуртія
 Оріхово — селище, Первомайський район, Томська область
 Оріхово — присілок, Сернурський район, Марій Ел

Див. також 
 Оріхове
 Оріхово-Василівка
 Орєхово